

Persone 
 Attanasios Zappas – benefattore greco 
 Byron Zappas – compositore di scacchi greco
 Evangelis Zappas – imprenditore e filantropo greco, fratello di Konstantinos
 Konstantinos Zappas – imprenditore e filantropo greco, fratello di Evangelis

Altro 
 Giochi olimpici di Zappas – tentativo di ricreare gli antichi giochi olimpici